Rosalie steht für:
 Rosalie, weiblicher Vorname, siehe Rosalia (Vorname) – dort auch zu Namensträgerinnen
 Rosalie (Dominica), Ort auf der Insel Dominica mit dem gleichnamigen Fluss Rosalie River
 Rosalie (Musical), Musical aus dem Jahr 1928
 Rosalie (Musik), bestimmte melodische bzw. harmonische Phrase oder Tonfigur
 Rosalie (Bligg-Lied), Lied des Schweizer Rappers Bligg
 Rosalie (Freddy-Quinn-Lied), Schlager des österreichischen Sängers Freddy Quinn
 Rosalie (Buch), Roman der Schriftstellerin Maria Seidemann
Rosalie (Künstlerin), deutsche Künstlerin
 Citroën Rosalie, PKW-Modell des französischen Automobilherstellers Citroën

Siehe auch:
 Rosalia
 Rosaleen